Chocolat (chocolate, en francés) puede referirse a:

Personas
 Chocolat (payaso), el payaso más famoso de Francia a principios del siglo XX.

Cine y literatura 
 Chocolat (1988), película de Claire Denis - trama: drama de una familia en Camerún;
 Chocolat (1999), novela de Joanne Harris;
 Chocolat (2000), película de Lasse Hallström -adaptación de la novela homónima- trama: mujer que abre una chocolatería en un pueblo;
 Chocolat (2002-), manga de Shin Ji-sang;
 Chocolate (2008), película de Prachya Pinkaew sobre una chica autista que aprende artes marciales.
 Chocolat (2016), película de Roschdy Zem, acerca de Chocolat, el payaso que trabajó en un circo de París a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX;

Música 
 Chocolat (2008), canción de Kaya;
 Chocolat (1978-), cantante japonés;
 Chocolat (쇼콜라) (2011-), banda surcoreana;